E512 kan syfta på:

 E512 – en 80 km lång europaväg som går från Remiremont till Mulhouse i Frankrike
 E512 – kod för livsmedelskemikalien Tenn(II)klorid